Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 10 км серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 29 червня 2022 року.

Результати 
Заплив розпочався о 12:00 за місцевим часом.

Примітки 

10 км (чоловіки)